

Persone

Tato
Tato – pseudonimo di Guglielmo Sansoni, artista italiano
Tato o Tatone – re dei Longobardi
Jesús Tato – calciatore spagnolo

Tatò
Anna Maria Tatò – regista italiana
Antonio Tatò – politico, sindacalista ed editore italiano
Carla Tatò – attrice italiana
Franco Tatò – dirigente d'azienda italiano